— манга в жанре яой авторства Сюнгику Накамуры. Выходит с 2002 года в японском журнале «Asuka Ciel». Отдельные главы манги собираются в тома (танкобоны), выпускаемые издательством Kadokawa Shoten. В 2008 манга вошла в топ 300 наиболее продаваемых изданий. По состоянию на 1 сентября 2019 года вышло 24 тома.

На английский манга переводится и издается в США с 2011. Но ещё до лицензирования издания на территории штатов New York Times включал работу Сюнгику Накамуры в рейтинг «Graphic Books». Это первая яойная манга, вошедшая в подобный список.

Манга лицензирована и издается на территории Испании и Аргентины. Editorial Ivrea заявляет об её участии в Salón del Manga de Barcelona

Компания Studio Deen сняла по манге аниме-сериал, режиссёром которого была Тиаки Кон. Первый сезон аниме, состоявший из 12 серий, демонстрировался в Японии на канале TV Hokkaido с апреля по июнь 2008 года. Второй сезон, также из 12 серий — с октября по декабрь того же года. 28 марта 2012 года было объявлено о начале работы над OVA, выход которой запланирован на 20 декабря. Помимо аниме, было выпущено несколько аудиопостановок (drama CD) и романов (лайт-новел), публиковавшихся в журнале The Ruby. Выход третьего сезона состоялся в июле 2015 года.

Сюжет 
В манге имеется 3 сюжетные линии, озаглавленные Junjou Romantica («Чистая романтика»), Junjou Egoist («Чистый эгоист») и Junjou Terrorist («Чистый террорист»). В первой линии 18-летний Мисаки Такахаси собирается поступать в университет. Друг старшего брата Мисаки, известный молодой писатель Акихико Усами, становится репетитором будущего студента и влюбляется в него. Во второй линии рассказывается об отношениях влюблённого в Акихико доцента университета по имени Хироки Камидзё и выросшего в детском доме Новаки Кусамы. Третья линия повествует о профессоре Ё Мияги, коллеге Камидзё, и младшем брате бывшей жены Мияги по имени Синобу Такацуки, уверенном, что профессор Мияги — его судьба. В манге присутствует и четвёртая линия, повествующая об отношениях между исполнительным директором издательства «Марукава» по имени Рюитиро Исака и его секретарём Каору Асахиной.

Список персонажей

Чистые романтики 
 — главный герой, в начале истории ему 18, учится в выпускном классе. С Усаги знакомится, когда старший брат рекомендует того в качестве репетитора. После свадьбы и отъезда брата, герои начинают жить вместе. С тех пор вопрос о переезде Мисаки поднимается несколько раз, однако вплоть до событий 19 тома, когда Мисаки исполняется 22 года, герои по-прежнему вместе и держат отношения в тайне. На протяжении всей истории Мисаки то принимает, то отвергает идею рассказать брату о своих отношениях с его лучшим другом. На последнем курсе, учась на экономическим факультете, Мисаки устраивается на подработку в издательство Марукава, идет вопрос о получении им постоянного места в компании, но он готов отказаться от данной перспективы, если обстоятельства сложатся так, что его работа помешает творчеству Акихико.
 Сэйю: Такахиро Сакураи

 — успешный писатель, долгое время был влюблен в старшего брата Мисаки-Такахиро. Впоследствии признается, что в отличие от несчастной безответной любви к старшему из братьев, с Мисаки он действительно понял, что такое счастье. Его прозвище — «Усаги», что значит «зайка» по-японски. В начале манги ему 28, как и Такахиро. У Акихико масса родственников, которые периодически вселяются к нему. С большей частью молодому человеку удалось наладить отношения благодаря Мисаки, уравновешивающего его и дисциплинирующего при работе над книгами.
 Сэйю: Хикару Ханада

 — старший брат Усаги (по отцу), архитектор, один из руководителей компании Усами-групп. Изначально просто хотел забрать Мисаки у брата из ревности к отцу, для которого младший сын был любимчиком, но очень быстро проникся симпатией к искреннему и доброжелательному по отношению к людям юноше. Влюбился в Мисаки, но получил отказ от молодого человека. В начале манги ему 30 лет.
 Сэйю: Косукэ Ториуми

 — старший брат Мисаки. Из-за потери обоих родителей в автомобильной катастрофе взял 8-летнего брата к себе, бросив учёбу. В начале манги по работе переезжает с женой в Осаку, из-за чего Мисаки вынужден поселиться у Усаги. По возвращении в Токио хочет забрать брата, но Акихико убеждает друга, что Мисаки не хочет мешать молодоженам и поэтому должен остаться с ним. Имеет сына Махиро, имя которому по его просьбе выбрал Усаги.
 Сэйю: Кисё Танияма

 — отец Акихико и Харухико, дядя Каоруко. Против любых отношений сыновей с Мисаки, хотя и признает влияние юноши на младшего сына.
 Сэйю: Дзюрота Косуги
 — редактор Усаги в издательстве Марукава, после появления Мисаки начинает использовать юношу как способ добраться до вечно сбегающего с незаконченной рукописью Акихико. Рекомендует ему устроиться на работу в Марукаву после выпуска.
 Сэйю: Норико Намики

 — кузина Акихико со стороны матери, из-за чего Фуюхико пытается организовать её свадьбу с Харухико, который не является её кровным родственником. Каоруко решает спрятаться от семьи в квартире Акихико, подкупив его игрушечными медведями, которых тот коллекционирует. Она довольно грубо обращается с Мисаки, считая его иждивенцем/слугой. Несмотря на это Мисаки удается подружится с девушкой, он советует ей следовать за мечтой (стать кондитером). Выяснив, что являются ровесниками, молодые люди сходятся на увлечении кулинарии. В итоге Каоруко тоже признается в любви к Мисаки.
 Сэйю: Нана Мидзуки

 — кузен Акихико со стороны отца, работает в корпорации Усами в американском филиале, влюблен в Каоруко, но отвергнут девушкой из-за грубости и навязчивости. Появляется в жизни Мисаки и Акихико всякий раз, когда их навещает Каоруко.
 Сэйю: Хиро Симоно

 — сэмпай Мисаки, сын известного писателя. Влюблен в Усаги, но в итоге отказывается от своих чувств и остается другом Мисаки. После выпуска решает работать в киноиндустрии.
 Сэйю: Иссин Тиба

 — друг Мисаки, занимается кендо. С Мисаки сошёлся на увлечении мангой Идзюина Кё. Как правило, он не понимает некоторые обстоятельства, которые то и дело возникают на его дружеских посиделках с Мисаки, потому что не в курсе о его взаимоотношениях с Акихико.
 Сэйю: Ватару Хатано

 — мангака издательства Марукава, поклонник Мисаки, когда-то давно признавшегося в любви к его творчеству. Из-за своих романтических жестов в сторону молодого человека вступил в противостояние с Акихико.
 Сэйю: Ходзуми Года

Чистые эгоисты 
 — друг детства Акихико, долгое время был в него влюблен. В начале манги аспирант в университете, куда поступает Мисаки, занимается японской литературой. Впоследствии становится младшим преподавателем и помощником профессора Ё Мияги.
 Сэйю: Кэнтаро Ито

 — возлюбленный Хироки, знакомится с которым в парке, где тот оплакивает свою безнадежную любовь к другу. Быстро уговаривает Хиро стать его репетитором, а затем и признается в любви. В начале манги хочет быть соц.работником, но из-за случайных слов Хироки, в которых тот говорит, что восхищается волевыми людьми, решает учиться на врача.
 Сэйю: Нобутоси Канна

 — врач в клинике, где работает Новаки, его наставник и друг. Любит дразнить Хироки.
 Сэйю: Сусуму Тиба

Чистые террористы 
По мотивам истории пары создан фан трейлер дорамы

 — профессор японской литературы в университете, специализируется на творчестве Мацуо Басё. Разведен, является начальником Хироки и бывшим зятем декана.
 Сэйю: Кадзухико Иноуэ

 — возлюбленный Мияги, младший брат его бывшей жены, очень навязчивый молодой человек. Узнав о разводе сестры, первым делом прилетел в Японию из Сиднея, где проходил обучение и признался Мияги в своих чувствах, потребовав «взять за них ответственность». Оказалось, что несколько лет назад Мияги спас его от хулиганов на улице, что и послужило отправной точкой его любви.
 Сэйю: Дайсукэ Кисио

Чистая ошибка 
 — президент издательства Марукава, одаренный молодой человек, начинавший работать как редактор, именно он привел в издательство 17-летнего Акихико. Долгое время думал, что может привлечь внимание человека, которого любит, своего друга Асахины, только капризами, считал, что объектом привязанность Каору является его отец.
 Сэйю: Тосиюки Морикава

 — секретарь Рюитиро, его друг детства. Его семья нашла приют в доме Рюитиро после того, как отец семейства обанкротился и хотел убить жену и сына. Из-за этого Каору очень уважительно относится к их благодетелю, отцу Рюитиро. Чувствуя недовольство Рюитиро, ушёл работать секретарем его отца, а потом и вовсе хотел уволиться и переехать. В результате такого недопонимания и состоялось объяснение двух влюбленных.
 Сэйю: Рётаро Окиаю

Аниме 
Studio Deen выпустила аниме сериал на основе манги. Премьерные показы были в Японии на канале TV Hokkaido. Первый и второй сезон сериала содержат по 12 серий; их трансляция прошла 10 апреля и 12 октября 2008 года соответственно. Третий сезон вышел на экраны в 2015 году.

Первый сезон

Второй сезон

Третий сезон

Критика 

За десять лет продаж в США манга получила массу положительных отзывов, кроме признания критиков, она также занимает седьмое место на Amazon Best Sellers Rank по продажам в жанре графического романа (эротика).

В книге Mangatopia: Essays on Manga and Anime in the Modern World американских литературоведов о вопросах развития манги и аниме в западной культуре за последние десятилетия Junjou Romantica послужила материалом для исследования жанров яой и юри.

Junjou Romantica часто сравнивается с другим произведением Сюнгику Накамуры Sekai-ichi Hatsukoi в связи с наличием общих героев и места действия (издательство и его служащие). Некоторые сюжетные ходы в историях также являются сквозными и принадлежат обеим мангам (например, «Чистая ошибка»).

Примечания

Ссылки 

 Official Junjō Romantica anime site 
 Official Studio Deen Junjo Romantica anime site 
 
 Junjo Romantica - Project Gutenberg Consortia Center

 Official MX TV Junjō Romantica 2 anime site  
 Рецензии
 Рецензия аниме-сериала на сайте Anime News Network.
 Рецензия аниме-сериала на сайте The Fandom Post.